Recordes e estatísticas em relação ao futebol da Juventus Football Club.

Recordes nas competições

Campeonato Italiano 
 Maior vitória:11-0 v Fiorentina, 7 de Outubro de 1928 11-0 v Fiumana, 4 de novembro de 1928
 Maior vitória fora: 0-9 v Valenzana, 4 de Outubro de 1914
 Maior derrota: 8-0 v Torino, 17 de Novembro de 1912
 Maior derrota em casa: 0-8 v Torino, 17 de Novembro de 1912
 Mais pontos em uma temporada (3 pts por vitória): 102 (2013-14, 38 jogos)
 Mais pontos em uma temporada (2 pts por vitória): 62 (1949-50, 38 jogos)
 Mais vitórias em uma temporada: 33 (2013-14, 38 jogos)
 Menor número de derrotas em uma temporada: 0 (2011-12, 38 jogos)
 Mais gols em uma temporada (pela equipe): 103 (1950-51, 38 jogos)
 Mais gols em uma temporada (pelo jogador): 35 Ferenc Hirzer (1925-26, 27 jogos)
 Menor número de gols em uma temporada (pela equipe): 28 (1938-39, 30 jogos)
 Mais aparições: 478 Alessandro Del Piero
 Mais gols: 188 Alessandro Del Piero

Estatísticas das competições 

Estatísticas de todas competições disputadas pela Juventus.

Última atualização 28 de agosto de 2019

Participações nas competições

Campeonato Nacional

Participação em Copa

Competições internacionais

Recordes

Mais partidas

Maiores artilheiros 

Estatísticas atualizadas em 02 de fevereiro de 2021.

Temporadas

{| class="toccolours" border="0,9" cellpadding="6" cellspacing="2" align="left"

  De 1915 a 1919 - Não houve campeonato italiano devido à Primeira Guerra MundialDe 1943 a 1945 - Não houve campeonato italiano devido à Segunda Guerra Mundial 

 Campeão.
 Vice-campeão.
 Classificado à Liga dos Campeões da UEFA.
 Classificado à Liga Europa da UEFA.
 Rebaixado à Série B.
 Acesso à Série A.

Juventus Football Club